De 500 meter mannen voor de wereldbeker schaatsen 2013/2014 ging van start op 8 november 2013 in Calgary en eindigde in Heerenveen op 16 maart 2014.

Titelverdediger was de Nederlander Jan Smeekens die in zeven van de twaalf races de beste was en Joji Kato en Michel Mulder voorbleef. In het olympische seizoen 2013/2014 stonden na opnieuw twaalf races uiteindelijk drie Nederlanders op het podium, dezelfde Nederlanders die ook de olympische medailles verdeelden, alleen in een andere volgorde. Ronald Mulder veroverde de wereldbeker voor zijn broer Michel Mulder en titelverdediger Jan Smeekens.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Calgary

Eerste race

Tweede race

Salt Lake City

Eerste race

Tweede race

Astana

Eerste race

Tweede race

Berlijn

Eerste race

Tweede race

Inzell

Eerste race

Tweede race

Heerenveen

Eerste race

Tweede race

Mannen 0500 meter
2013/2014